Бриммер (Brümmer) — немецкая фамилия, может транскрибироваться на русский как Брюммер или Бруммер. Известные носители:
 Бриммер, Адольф Козьмич — Георгиевский кавалер; полковник; № 2014; 26 ноября 1808.
 Бриммер, Владимир Карлович (1783 — после 1845) — поэт, переводчик.
 Бриммер, Густав Густавович (Астафий Астафьевич, Отто Густав Фон Брюммер) (1763-?) — полковник, действительный статский советник.
 Бриммер, Иван Андреевич (1689—1753) — российский военный и государственный деятель, генерал-майор.
 Бриммер, Константин Викторович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 11 декабря 1915.
 Бриммер, Николай Леонидович (Брюммер; 20 марта 1898 — 24 апреля 1929) — график, гравёр-ксилограф, мастер оформления книги, в 1923-27 учился в Академии художеств (гравированию — у П. Шиллинговского).
 Бриммер, Пётр Максимович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5780; 1 декабря 1838.
 Брюммер, Эдуард Владимирович (Бриммер) (1797—1874) — русский военачальник.
 Бриммер, Эрнст Карлтон (более известен под псевдонимом Ричард Дикс; 1893—1949) — американский киноактёр, номинант на премию «Оскар».
 Бриммер, Эстер — с апреля 2009 года помощник госсекретаря США по делам международных организаций.

См. также 
 Эстер Бриммер